Gottlieb Daimler – inventore tedesco del motore a scoppio
 Daimler-Motoren-Gesellschaft – azienda tedesca fondata da Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach
 Daimler-Benz – azienda tedesca nata dall'unione di Daimler-Motoren-Gesellschaft e Benz & Cie
 Daimler Motor Company – storica casa automobilistica britannica
 DaimlerChrysler – nata dall'unione di Daimler-Benz con Chrysler
 Daimler AG – l'azienda nata nel 2007
 Gottlieb-Daimler-Stadion – stadio di Stoccarda ora chiamato Mercedes-Benz Arena